Ландер има више значења:
 Округ Ландер (Невада)
 Ландер (Вајоминг)